Владимир Малов:
 Малов, Владимир Игоревич (род. 1947) — русский советский писатель-фантаст и журналист
 Малов, Владимир Николаевич (1938—2019) — советский и российский историк и палеограф
 Малов, Владимир Фёдорович (1924—1988) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, директор Братского алюминиевого завода